Капелю́шников — русская фамилия. Известные носители:

 Капелюшников, Матвей Алкумович (1886—1959) — советский учёный-нефтяник, член-корреспондент АН СССР.
 Капелюшников, Ростислав Исаакович (род. 1951) — российский экономист, профессор ГУ «Высшая школа экономики».

См. также 
 Капелюшник